Stanisław Pieńkowski (pisarz)
 Stanisław Pieńkowski (żołnierz)
 Stanisław Pieńkowski (sędzia żużlowy)